Сандра Ли (, известна как Dr. Pimple Popper) — известный американский врач-дерматолог, поддерживающая собственный канал на YouTube.

Биография 
Родилась в городе , штат Калифорния.

Училась в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, по окончании которого посещала медицинскую школу Drexel University College of Medicine в Филадельфии, штат Пенсильвания. Жила в Спрингфилде, штат Иллинойс; затем переехала в Сан-Диего, Калифорния, чтобы продолжить свои опыты с лазерной, дерматологической и косметической хирургией. 

В настоящее время проживает в родном городе и вместе со своим мужем — доктором Jeffrey Rebish работают кожными терапевтом и хирургом.

В 2010 году Сандра начала загружать на YouTube видео своих работ, делая это до 2015 года. Затем она приобрела популярность на Instagram: в обмен на письменное разрешение клиента публикации видео, Ли предлагает своим пациентам скидки или бесплатное лечение.

В 2017 году она выпустила свою линию продуктов по уходу за кожей — SLMD Skincare Products, включающую моющее средство против акне и лосьон с ретинолом.

Сандра Ли является сертифицированным дерматологом и членом Американской академии дерматологии, Американской академии косметической хирургии, Американского общества дерматологической хирургии и Американского общества .

За работой Ли следят почти три миллиона человек, при этом общее количество зрителей составило более миллиарда. Она помогает людям в понимании кожных проблем и их лечении. В её планах — открытие нового офиса в Северной Америке — Торонто, Канада.

Примечания

Ссылки 
 
 SLMD Skincare - официальный сайт  
 "Доктор Прыщ": Сандра Ли — дерматолог, который прославился, выдавливая прыщи и кисты клиентов на камеру
 Зарубежный врач Сандра Ли: милиумы, комедоны, жировики (видео)

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Врачи США